Clausidium är ett släkte av kräftdjur. Clausidium ingår i familjen Clausidiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Clausidium